Folgend die Ergebnisse des Damendoppels bei den Olympischen Sommerspielen 2004 im Badminton.

Ergebnisse

1. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Referenzen
tournamentsoftware.com
Offizieller Report

Damendoppel
Frauenbadmintonwettbewerb